Sirozythia är ett släkte av svampar. Sirozythia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sirozythia